Robens ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Robens (1910–1999), britischer Politiker (Labour Party), Gewerkschaftsfunktionär und Industriemanager
 Andreas Robens (* 1966), deutscher Auswanderer, Unternehmer und TV-Darsteller
 Arnold Robens (1758–1820), Geheimschreiber der Jülichschen Ritterschaft
 Caroline Robens (* 1979), deutsche Auswanderin, Unternehmerin und TV-Darstellerin
 Safira Robens (* 1994), deutsch-portugiesische Schauspielerin

Siehe auch:
 Robins